SLT steht für:
 Sächsischer Landtag
 Schwerlasttransporter der Bundeswehr
 Selektive Lasertrabekuloplastik, operatives Verfahren aus der Augenheilkunde
 SLT-Kamera (single-lens translucent), Digitalkameraklasse
 NS-Baureihe SLT (Sprinter Lighttrain), ein elektrischer Nahverkehrstriebzug der niederländischen Bahn
 Sri Lanka Telecom, südasiatisches Telekommunikationsunternehmen
 Schlachter-2000-Bibelübersetzung, siehe Schlachter-Bibel
 Gouvernement Salfit (ISO-3166-2:PS-Code), Gouvernement im Staat Palästina
 Harriet Alexander Field (IATA-Code), Flugplatz von Salida (Colorado), Colorado
 Streifen-Licht-Topometrie, seltener Ausdruck für das Streifenprojektionsverfahren

slt steht für:
 Sila (Sprache) (ISO-639-3-Code), Lolo-Sprache der Si La in Laos und Vietnam

Siehe auch:
 SLT-1, ein Toxin in manchen Bakterien, siehe Shiga-like-Toxin 1
 SLT-2, ein Toxin in manchen Bakterien, siehe Shiga-like-Toxin 2

Abkürzung